Komisja Leonarda da Vinci (włos. Commisione Vinciana) - włoska rządowa instytucja powstała w 1902 r. do realizacji celów programu Narodowego Wydania Rękopisów i Rysunków Leonarda da Vinci. Ostatnio pełni również funkcję instytutu naukowego, promując projekty, w ramach których opracowywane są indeksy, przypisy, skorowidze oraz bibliografie związane z włoskim artystą renesansowym i naukowcem Leonardem da Vinci.

Bibliografia 
 Leonardo da Vinci, Artysta i dzieło, red.: D. Dzierżanowska, wyd. Arkady, Warszawa 2005, 

Instytuty badań nad Leonardem da Vinci